Земляно-Хуторское муниципальное образование — бывшее муниципальное образование в составе Аткарского района Саратовской области. Административный центр — село Земляные Хутора. На территории поселения находилось 6 населённых пунктов — 2 села, 2 деревни, 1 железнодорожная станция и 1 железнодорожный разъезд.

Законом Саратовской области от 25 апреля 2014 года № 48−ЗСО Земляно-Хуторское и Лопуховское муниципальные образования преобразованы путём их объединения во вновь образованное муниципальное образование «Лопуховское муниципальное образование Аткарского муниципального района Саратовской области» наделённое статусом сельского поселения.

Населённые пункты 
 село Земляные Хутора — административный центр;
 село Малые Копены;
 деревня Бубновка;
 деревня Синельниково;
 железнодорожная станция Капеллы;
 железнодорожный разъезд Енгалычевский;

Ссылки 
 Сайт администрации Аткарского района

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Саратовской области
Упразднённые муниципальные образования Аткарского района
Сельские поселения, упразднённые в 2014 году